Илья Израилевич Баче́лис (1902—1951) — советский журналист, кинодраматург. Лауреат Сталинской премии второй степени (1948).

Биография 
И. И. Бачелис родился а. Учился на литературном факультете Киевского университета, в 1926 году окочил Институт внешних сношений в Киеве.

В 1928-1938 корреспондент «Комсомольской правды» по вопросам литературы и искусства. Во время войны - спецкор «Известий», выезжал на фронт. Член ВКП(б) с 1942 г.

Автор книги: Битва за Москву [Текст] / И. Бачелис. - Москва : Гос. изд-во полит. лит., 1943. - 30 с.; 20 см.

В кино с 1936 года.

И. И. Бачелис умер 17 ноября 1951 года после продолжительной болезни.

Фильмография 
  — Граница на замке
  — Повесть о завоёванном счастье
  — Советская Литва; Москва — столица СССР
  — Демократическая Венгрия
  — Великий пример
  — Советская Эстония, Советская Армения

Награды и премии 
 Сталинская премия второй степени (1948) — за сценарий фильма «Москва — столица СССР» (1947)

Выпускники Киевского университета
Социалистический реализм